Каса-де-Уседа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Ла-Кампиния. Занимает площадь 21,38 км². Население — 117 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del obispado sobre la restauración de la Iglesia
 Relaciones topográficas de Felipe II en 1579 sobre Casa de Uceda
 Carta de Fernando III a la villa de Uceda en el siglo XIII
 Carta de los Fueros de Uceda de Fernando III
 Documento de 1222 sobre el intercambio del Señorío de Uceda por el de Baza 
 Página web del hostal La Canaleja
 Documento donde se especifica como lugar de interés comunitario

Муниципалитеты Гвадалахары